Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione 
Nella stagione 2008-2009 lo Stoccarda, allenato da Markus Babbel, concluse il campionato di Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania lo Stoccarda fu eliminato agli ottavi di finale dal . In Coppa UEFA lo Stoccarda fu eliminato al terzo turno dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Markus Babbel
 Allenatore in seconda: Alfons Higl, Rainer Widmayer
 Preparatore dei portieri: Eberhard Trautner
 Preparatori atletici: Matthias Hahn, Frank Haile, Christian Kolodziej, Manuel Roth, Gerhard Wörn

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Coppa Intertoto

Coppa UEFA

Preliminari

Tabellone principale

Fase a gruppi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2008-2009